Coupage peut désigner :
 Le coupage au hockey sur glace.
 Le coupage de liquides tels que les vins ou le lait, aussi appelé adultération.
  Une pratique dans la presse écrite de la République démocratique du Congo.